The Tavern bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 The Tavern (Eufaula, Alabama), NRHP-ID: 70000098
 The Tavern (Little Rock, Arkansas), NRHP-ID: 70000126